Osoby o tym nazwisku:
 Laurent Viérin – włoski samorządowiec
 Nathalie Viérin – włoska tenisistka